Robert Darcy (1681–1722) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. hrabia Holderness
 Robert Darcy (1718–1778) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. hrabia Holderness